agger (cuvânt latin)
 Agger (râu)
 Daniel Agger